.museum – dominio di primo livello
 Museum (Bagheria) – Museo di Bagheria

Pagine correlate 
 Museo

Altri progetti